Gustav II Adolfs staty kan syfta på:

 Gustav II Adolfs staty, Stockholm – en ryttarstaty av Pierre Hubert L'Archevêque på Gustav Adolfs torg, Stockholm, invigd 1796.
 Gustav II Adolfs staty, Göteborg – en staty av Bengt Erland Fogelberg på Gustaf Adolfs torg, Göteborg, rest 1854.
 Gustav II Adolfs staty, Sundsvall – en staty av Harald Sörensen-Ringi på Stora torget i Sundsvall, invigd 1911.
 Gustav II Adolfs staty, Bremen – det första exemplaret av Bengt Erland Fogelbergs staty, vilken stod utanför domkyrkan i Bremen i Tyskland fram till 1942 och som då smältes ned för att ge metall till tysk krigsindustri
Gustav II Adolfs staty, Åbo – en utanför Åbo hovrätt
Gustav II Adolfs staty, Tartu – en (1928), utanför Tartu universitets huvudbyggnad i Estland av Otto Strandman, rest 1928, borttagen efter andra världskriget
Gustav II Adolfs staty, Tartu (1992) – en vid universitet i Tartu, vilken ersatt den tidigare statyn av Otto Strandman från 1928

Se även
 Kungamötet – en staty av Edvin Öhrström med Gustav II Adolf och Kristian IV av Danmark i Halmstad
Skulpturer av svenska regenter